Wiewiórów peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Łódź
dans le powiat de Radomsko
 Wiewiórów, un village de la gmina de Dobryszyce
 Wiewiórów, un village de la gmina de Lgota Wielka